Landscheid (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Landscheid (Luxemburg), een plaats in de Luxemburgse gemeente Tandel